Paul Van Melle (1926-2017), poète, critique et éditeur belge.
 Perfetti Van Melle, société italo-néerlandaise de production de confiseries.